RUBCN () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 3-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 972 амінокислот, а молекулярна маса — 108 622.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як імунітет, ендоцитоз, автофагія, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у лізосомі, ендосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Некатегоризовані білки